Le terme Blaiklock peut faire référence à :

Personnes 
 Edward Musgrave Blaiklock (1903-1983), président de classiques à l'Université d'Auckland.
 Michael Blaiklock, acteur et écrivain américain.* Ken Blaiklock (né en 1927), un arpenteur britannique de l'Antarctique.
 Henry Musgrave Blaiklock (1790-1843), architecte anglais et ingénieur civil.

Toponymes 
 Rivière Blaiklock, un affluent de Rivière Barlow (rivière Chibougamau), en Jamésie, dans le Nord-du-Québec, au Canada.
 Île Blaiklock, une île de l'Antarctique.
 Glacier Blaiklock, un glacier en Antarctique.

Voir aussi 
 Blaiklock (nom de famille)

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme